Zala – komitat na zachodzie Węgier
 Zala – rzeka na zachodzie Węgier
 Zala – miejscowość na Węgrzech, w komitacie Somogy
 Zala – wieś w Słowenii, w gminie Cerknica
 Zala – wieś w Słowenii, w gminie Železniki
 Zala – miasto w Angoli, w prowincji Bengo